Velika nagrada Kanade 2002 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 9. junija 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:12,836
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:13,018
| +0,182
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:13,280
| +0,484
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:13,301
| +0,465
|-
! 5
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:13,898
| +1,062
|-
! 6
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:14,132
| +1,296
|-
! 7
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:14,139
| +1,303
|-
! 8
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:14,385
| +1,549
|-
! 9
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:14,564
| +1,728
|-
! 10
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:14,688
| +1,852
|-
! 11
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:14,713
| +1,877
|-
! 12
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:14,823
| +1,987
|-
! 13
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:14,854
| +2,018
|-
! 14
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:14,882
| +2,046
|-
! 15
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:14,940
| +2,104
|-
! 16
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:15,089
| +2,253
|-
! 17
| 21
|  Enrique Bernoldi 
| Arrows-Cosworth
| 1:15,102
| +2,266
|-
! 18
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:15,111
| +2,275
|-
! 19
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 1:15,115
| +2,279
|-
! 20
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:15,321
| +2,485
|-
! 21
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:15,508
| +2,672
|-
! 22
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi-Asiatech 
| 1:17,347
| +4,511
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| 1:33:36,111
| 2
| 10
|-
! 2
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 1,132 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 70
| + 7,082 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 37,563 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 70
| + 42,812 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 70
| + 48,947 s
| 10
| 1
|-
! 7
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 70
| Motor
| 4
|  
|-
! 8
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 69
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 9
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 69
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 69
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 12
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 13
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 14
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 68
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 15
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 65
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 56
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 45
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 41
| Pregrevanje
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 41
| Zavore
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 29
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 16
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 8
| Pritisk olja
| 9
|  
|}

Opombe 
To je bila 150. zmaga za Ferrari.

Formula 1 sezona 2002
2002